la famille Giusti
 Agostino Giusti (1548-1615), diplomate et mécène italien ;
 Giovanni Battista Giusti, facteur de clavecin du  ;
 Bernard De Giusti (1972-), joueur de rugby ;
 Enrico Giusti (1940-), mathématicien italien ;
 Luigi Giusti (1709-1766), écrivain et poète italien  ;
 Giuseppe Giusti (1809-1850), écrivain italien  ;
 Renato Giusti (1938-), coureur cycliste italien ;
 Paolo Giusti (1942-2020), acteur italien ;
 Ricardo Omar Giusti (1956-), footballeur argentin ;
 Stéphane Giusti (1964-), réalisateur français d'origine italienne.

Monuments 
 le Palais Miani Coletti Giusti
 la Villa Giusti

Voir aussi 
 Miari & Giusti, une marque automobile italienne, fondé à Padoue en 1894

Patronyme italien
Homonymie de monument